Дюма () — поширене французьке прізвище. Серед його носіїв:

 Александр Дюма (батько) — французький письменник відомий своїми історичними романами
 Александр Дюма (син) — французький письменник, рідний син попереднього Александра Дюма
 Тома-Александр Дюма (1762–1806) — французький генерал, батько та дідусь двох попередніх осіб, відповідно
 Александр Дюма (торговець) (прибл. 1726–1802) — канадський бізнесмен, торговець та політик
 Жан Батист Дюма — хімік
 Емі Дюма — американська рестлерша
 Франк Дюма (1968) — французький футболіст, згодом — тренер
 Фредерік Дюма — французький дайвер та кінооператор, піонер підводної зйомки. Працював у команді Жака Кусто.

 Александр Дюма (станцій Паризького метро) — станція на лінії № 2 Паризького метро

Див. також 
 Дюмес

Французькі прізвища